Halliste () est une ancienne commune rurale située dans le comté de Viljandi en Estonie. Son chef-lieu était le bourg d'Halliste.

Géographie 
Elle s'étendait sur une superficie de  au sud du pays, près de la frontière avec la Lettonie. 

Elle comprenait les petits bourgs d'Halliste et Õisu, ainsi que les villages d'Ereste, Hõbemäe, Kaarli, Kalvre, Kulla, Maru, Mulgi, Mõõnaste, Naistevalla, Niguli, Pornuse, Päidre, Päigiste, Raja, Rimmu, Saksaküla, Sammaste, Tilla, Toosi, Ülemõisa, Uue-Kariste, Vabamatsi et Vana-Kariste.

Histoire 
Lors de la réorganisation administrative d'octobre 2017, elle fusionne avec Abja, Karksi et Mõisaküla pour former la nouvelle commune de Mulgi.

Démographie 
La population est en constante diminution depuis les années 1990. Elle s'élevait à  habitants en 2011 et à  habitants en 2017.

Références

Articles connexes 
 Communes d'Estonie
 Mulgi

Ancienne commune en Estonie